Абрам Столяр:
 Столяр, Абрам Аронович (1919—1993) — советский геометр, педагог-методист, профессор.
 Столяр, Абрам Давыдович (1921—2014) — советский и российский историк, археолог, искусствовед, доктор исторических наук, профессор Исторического факультета Санкт-Петербургского университета.
 Столяр, Абрам Яковлевич (1901—1938) — советский партийный деятель, первый секретарь Свердловского обкома ВКП(б).